Сяншань - китайский топоним:
 Сяншань (Хуайбэй) (相山) — район городского подчинения городского округа Хуайбэй провинции Аньхой (КНР).
 Сяншань (Нинбо) (象山)  — уезд города субпровинциального значения Нинбо провинции Чжэцзян. 
 Сяншань (Гуйлинь) (象山)  — район городского подчинения городского округа Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР). 
 Сяншань (Пекин) (香山) — горный массив в Пекине, так же известный как Душистые горы.
 Сяншаньский диалог — ежегодный международный форум в Пекине по военно-политической тематике.
 Сяншань (Гуандун) — существовавший в истории уезд в провинции Гуандун, ныне территория города Чжухай.